Il singolare del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Thiago Alves (quarti di finale)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Assente
 João Souza (quarti di finale)

 Ricardo Mello (finale)
 Michael Quintero (secondo turno)
 Víctor Estrella (secondo turno)
 Santiago González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2008